Redwater kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Redwater (Mississippi)
Redwater (Texas)

In Canada:
Redwater (Canada) (Alberta)